Rieger [rígr] může znamenat:

příjmení osob
 Alois Rieger (1869–1951), rakouský a českoněmecký politik
 Bohuslav Rieger (1857–1907), právník, syn F. L. Riegra
 Eduard Rieger (1865–1938), rakouský a českoněmecký politik
 František Ladislav Rieger (1818–1903), český politik
 Gottfried Rieger (1764–1855), hudební skladatel
 Ladislav Rieger (filozof) (1890–1958), český filosof, syn Bohuslava Riegra
 Ladislav Svante Rieger (1916–1963), český matematik, syn Ladislava Riegra filosofa
 Václav František Rieger von Riegershofen (1809–1891), první čestný měšťan města Kolína

ženy
 Marie Červinková-Riegrová (1854–1895), česká spisovatelka, dcera Františka Ladislava Riegra a Marie Riegrové-Palacké
 Marie Riegrová-Palacká (1833–1891), česká filantropka, manželka politika Františka Ladislava Riegera
 Nicole Riegerová-Humbertová (* 1972), německá atletka
 Sabine Riegerová viz Sabine Güntherová (* 1963), východoněmecká atletka, sprinterka
 Silvia Riegerová (* 1970), německá atletka
 Věra Macháčková-Riegerová (1919–2017), česká germanistka, dcera filosofa Ladislava Riegera a sestra matematika Ladislava Riegera

jiný význam
 Rieger-Kloss – varhanářská firma v Krnově
Riegerové – český šlechtický rod
 Rieger von Riegershofen – nobilitovaná měšťanská rodina v Čechách

Související články 
 Riegrův slovník naučný
 Riegrova stezka
Riegersdorf
Riegerovy sady

Česká příjmení